Detta är en lista över de 545 kommunerna i departementet Haute-Saône i Frankrike.

Haute-Saône
Kommuner Haute-Saone